Pan de Azúcar (neben umgangssprachlichem ‚El Pilón‘; spanisch für ‚Zuckerhut‘) steht für:

 Pan de Azúcar, Stadt in Uruguay
 Pan de Azúcar (Ecuador), Vulkan in der Provinz Napo, Ecuador 
 Pan de Azúcar (Morona Santiago), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton San Juan Bosco der ecuadorianischen Provinz Morona Santiago
 Pan de Azucar (Insel), Insel der Philippinen
 Cerro Pan de Azúcar, Berg in Uruguay
 Cerro Pan de Azúcar (Argentinien), Berg in Argentinien
 Cerro Pan de Azúcar (Ecuador), Berg in Ecuador an der Kantonsgrenze von San Juan Bosco und Gualaquiza
 Isla Pan de Azúcar (Argentinien), Insel in Argentinien
 Isla Pan de Azúcar (Chile), Insel in Chile
 Nationalpark Pan de Azúcar, Nationalpark in Chile
 Nevado Pan de Azúcar, Berg in Kolumbien
 Pico Pan de Azúcar, Berg in Venezuela
 Pan de Azúcar (Cuba), Berg und Naturdenkmal in Kuba
 Pan de Azúcar, Parroquia im Kanton San Juan Bosco, Provinz Morona Santiago, Ecuador

Siehe auch:

 Zuckerhut (Begriffsklärung)
 Sugarloaf (Begriffsklärung), engl. für Zuckerhut